Das Mixed der French Open 2021 war ein Tenniswettbewerb in Paris.

Sieger der letzten Ausgabe 2019 waren Latisha Chan und Ivan Dodig. Aufgrund der COVID-19-Pandemie fand 2020 kein Mixed-Wettbewerb statt. Das Teilnehmerfeld wurde zudem von 32 auf 16 Paarungen verkleinert. Den Wettbewerb gewannen Desirae Krawczyk und Joe Salisbury.

Setzliste

Hauptrunde

Weblinks 
 

Mixed
2021